Абелєнцев Василь Ісакович — український зоолог, теріолог
 Абєлєнцев Вадим Ігорович — український футболіст